Kisimow ist der Familienname folgender Personen:

 Iwan Michailowitsch Kisimow (1928–2019), russischer Dressurreiter
 Konstantin Kisimow (1897–1965), bulgarischer Schauspieler